A 86. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 2002. május 26-án rendezték meg.

Futam

Források

http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/2002ind.htm
https://web.archive.org/web/20110615025550/http://sportsillustrated.cnn.com/motorsports/2002/indy500/

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek